Ranx peut faire référence à : 
 Biga Ranx, de son vrai nom Gabriel Piotrowski (né en 1988), artiste français.
 Tristan Ranx, écrivain français.
 Jutty Ranx, groupe de musique électronique américain.
 RanXerox, ou Ranx, bande dessinée de Tanino Liberatore.
 RanX: The Video Game, jeu vidéo d'action-aventure développé et édité par Ubi Soft, sorti en 1990 et adapté de la bande dessinée éponyme.